Kennemann ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Kennemann (1913–1987), deutscher Fußballspieler
 Hermann Kennemann (1815–1910), deutscher Gutsbesitzer und Politiker (Freikonservative Partei), Landesökonomierat (1886–1889)